Кириет-Лунга () — село в Молдавии, в составе автономного территориального образования Гагаузия.

География 
Рядом с западной окраиной села, по направлению с севера и поворачивая на юго-запад протекает река Лунга (левый приток реки Ялпуг).

Известные уроженцы села 
 Василий Петрович Арабаджи (1898—1981) — учёный, дипломат, один из создателей гагаузской письменности.
 Бургуджи, Иван Георгиевич — гагаузский публицист и правозащитник.
 Танасоглу, Дионис Николаевич (1922—2006) — один из основоположников гагаузской литературы.
 Танасоглу, Николай Георгиевич (1895—1970) — известный просветитель: педагог, писатель.

Примечания 

Гагаузские поселения